ван дер Хорст () — нидерландская фамилия.

Известные носители: ван дер Хорст, Антон (1899—1965) — нидерландский органист.
 ван дер Хорст, Петрюс (1903—1983) — нидерландский велогонщик, призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Хорст